Torsö kan syfta på:
Torsö – en ö i Vänern
Torsö socken – en socken i Västergötland i Vadsbo härad
 Torsö landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1862–1952
 Torsö församling – en tidigare församling i Skara stift i Mariestads kommun
 Torsö kyrka – en kyrkobyggnad på Torsö
 Torsö distrikt – ett distrikt i Mariestads kommun och Västra Götalands län
Torsö, Sölvesborg – en by strax sydost om Sandviken i Mjällby socken i Sölvesborgs kommun
 Torsö, Raseborg – i ö landskapet Nyland, Finland